La saison 2020-2021 de Promotion League est la  édition (la  depuis son changement de nom) de la  division du football suisse et constitue le troisième niveau de la hiérarchie du football en Suisse, derrière la Super League et la Challenge League. Le championnat oppose 16 clubs en matches aller-retour mais en raison de la suspension du championnat dû à la pandémie de Covid-19 entre novembre 2020 et avril 2021,  le format évolue, les matchs de la phase aller doivent se terminer avant une phase finale composé de deux poules de huit équipes.
Le championnat débute le 15 août 2020 et prend fin le 12 juin 2021.

Les 16 clubs participants

Phase aller

Classement 

Légende des couleurs

Résultats

Phase finale

Classement 

Légende des couleurs

Résultats

Classement des buteurs 
 Classement des buteurs sur el-pl.ch

Calendrier d'octroi des licences III pour la saison 2021-2022 

Source: site internet de la SFL

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Première Ligue

2020-2021
Suisse M3
Championnat M3